Akela (Het jungleboek), een fictieve wolf uit Het jungleboek
 Akela (scouting), hoofdleider van een welpentak bij zowel de Vlaamse als Nederlandse Scouts
 Akela (geslacht), een geslacht van spinnen
 Alex Akela, een Nederlands singer-songwriter